Qaraqush kan syfta på följande platser:

Irak 

 Al-Hamdaniya, ort, Ninawa,

Iran 

 Qarāqūsh, ort, Chahar Mahal och Bakhtiari, 

Robotskapade Irakförgreningar
Robotskapade Iranförgreningar